Francisco Castro est un nom porté par :

 Francisco José de Castro (v1670-1730), un compositeur et violoniste espagnol ;
 Francisco Cruz Castro (1820-1895), un homme politique hondurien ;
 Francisco de Mello e Castro, gouverneur du Ceylan portugais ;
 Francisco Castro (1910-?), footballeur portugais ;
 Francisco Serrano Castro (1965-), homme politique espagnol.